Kota Raya (Lahat), een plaats in Indonesië
Kota Raya (Kunto Darussalam), een plaats in Indonesië
Kota Raya (Kota Kayu Agung), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing